Goljam izvor kan syfta på:

Bulgarien 

 Goljam izvor (distrikt i Bulgarien, Razgrad), Obsjtina Simitli, 
 Goljam izvor (distrikt i Bulgarien, Lovetj), Obsjtina Teteven, 
 Goljam izvor (distrikt i Bulgarien, Chaskovo), Obsjtina Stambolovo,